Unitarische Kirche steht für:

 Unitarische Kirche (Budapest)
 Unitarische Kirche (Klausenburg)
 Unitarische Kirche Siebenbürgen
 Unitarische Kirche Ungarn, siehe Unitarismus in Ungarn

Siehe auch:
 Unitarian Church